La temporada 2016/17 és la 80a edició de la Tercera Divisió. Començà el 20 d'agost de 2016 i finalitzarà el 25 de juny de 2017 amb les promocions d'ascens.

Equips participants dels Països Catalans, temporada 2016-17 
Els equips del Principat, del País Valencià i de les Illes estan enquadrats als grups 5, 6 i 11, respectivament.

Els equips de la Franja de Ponent (CD Binéfar i CDJ Tamarite) estan enquadrats al grup 17, que correspon a l'Aragó.

Grup 5 (Catalunya) 

 FC Ascó
 UE Castelldefels
 Cerdanyola del Vallès FC
 CE Europa
 UE Figueres

 EC Granollers
 CE Júpiter
 UE La Jonquera
 AEC Manlleu
 CF Montañesa

 UE Olot
 Palamós CF
 CF Peralada
 CF Pobla de Mafumet
 CE Sabadell FC B

 UE Sant Andreu
 Santfeliuenc FC
 Terrassa FC
 FC Vilafranca
 UE Vilassar de Mar

Grup 6 (País Valencià) 

 CD Almassora
 CD Almoradí
 UD Alzira
 CF Borriol
 CD Buñol

 CE Castelló
 Crevillent Esportiu
 Elche CF Ilicitano
 Novelda CF
 CE Olímpic

 Ontinyent CF
 Orihuela CF
 Paterna CF
 UD Rayo Ibense
 CF Recambios Colón

 CD Segorbe
 Silla CF
 CF Torre Levante
 FC Torrevieja
 Vila-real CF C

Grup 11 (Illes Balears) 

 UE Alcúdia
 CD Binissalem
 CE Campos
 Ciutat d'Eivissa CF
 UD Collerense

 CE Constància
 CE Esporles
 CE Felanitx
 CD Ferriolenc
 SD Formentera

 CE Llosetí
 CE Mercadal
 Penya Ciutadella Esportiva
 CF Platges de Calvià
 UE Poblera

 CF Sant Rafel
 SCR PE Santa Eulària
 UD Rotlet Molinar
 CD Son Cladera
 CD Santa Catalina Atl.

Altres grups, temporada 2016-17

Grup 1 (Galícia) 

 Alondras CF
 Arousa SC
 CD As Pontes
 UD Barbadás
 CD Barco

 Bergantiños FC
 CD Castro
 Céltiga FC
 CCD Cerceda
 CD Choco

 SD Compostela
 Deportivo B
 Dubra SD
 SD Negreira
 SD Ordes

 Racing Vilalbés
 Rápido de Bouzas
 Ribadumia CF
 Silva SD
 Vilalonga FC

Grup 2 (Astúries) 

 Real Aviles C.F. SAD
 U.C. de Ceares
 C.D. Colunga
 Condal C.F.
 C.D. Covadonga

 L´Entregu C.F.
 Real Sporting de Gijón B
 U.P. Langreo
 S.D. Lenense Proinastur
 U.D. Llanera

 C.D. Llanes
 Club Marino de Luanco
 Atletico de Lugones S.D.
 C.D. Mosconia
 Real Oviedo SAD "B"

 C.D. Praviano
 Club Siero
 C.D. Tineo
 C.D. Tuilla
 Urraca C.F.

Classificació final

Grup 17 (Aragó) 

 Almudevar A.D.
 CF Andorra
 CD Belchite 97
 CD Binefar
 SD Borja

 CD Brea
 CD Cariñena Monte Ducay
 Club Deportivo Cuarte
 SD Ejea   
 CF Epila

 AT Escalerilla
 CF Illueca   
 CD Robres
 AD Sabiñanigo
 CD Sariñena

 C.D. Juvenil Tamarite
 SD Tarazona
 CD Teruel
 CF Utebo
 Real Zaragoza Deportivo Aragón

Classificació final

Grup 18 (Castella-La Manxa) 

 Albacete Balompié SAD "B"
 Almagro C.F.
 U.D. Almansa
 C.D. Azuqueca
 U.D. Carrión

 C.D. Manchego Ciudad Real
 U.B. Conquense
 C.D. Guadalajara
 C.D. Illescas
 C.D. Marchamalo

 C.D. Madrijos
 Mora C.F.
 C.D. Pedroñeras
 C.D. Quintanar del Rey
 C.F. Talavera de la Reina

 C.D. Toledo SAD "B"
 Atlético Tomelloso
 C.P. Villarobledo
 FORMAC - Villarrubia C.F.
 C.D. Yuncos

Classificació final

Referències

Enllaços externs

Vegeu també 
 Tercera Divisió

Temporades de la Tercera divisió de futbol espanyola
Competicions futbolístiques del 2016
Competicions futbolístiques del 2017